Červená řeka je název pro řeky v různých částech světa, odvozený podle červené barvy jejich toku. Její místní pojmenování závisí na používaném jazyce.

 Red (řeka) — Red River  Red=červená River=řeka 
 Rudá řeka —  chong=červená che=řeka,  Hồng=červená Sông=řeka
 Kyzylsu — Kyzyl=červená su=řeka v turkických jazycích
 Kızılırmak — Kızıl=červená ırmak=řeka  v Turecku

Související články 
 Červený potok

Hydronyma podle barev